Бошко Петровић се може односити на:

 Бошко Петровић (пилот) (1911—1937), југословенски пилот и учесник шпанског грађанског рата.
 Бошко Петровић (књижевник) (1915—2001), српски књижевник, академик САНУ.
 Бошко Петровић (сликар) (1922—1982), српски сликар.
 Бошко Д. Петровић (1926), инжењер грађевинарства, академик САНУ.
 Бошко Н. Петровић (1928—2008), новинар и учесник НОБ.
 Бошко Петровић (џез-музичар) (1935—2011), хрватски џез-музичар и композитор.
 Бошко Петровић (лекар) (1936—2021), хирург и анестезиолог, доктор медицинских наука, енигмата.